Лунное расстояние:
  — среднее расстояние между Землёй и Луной, которое составляет ~384 400 км.
  — в астрономической навигации это угловое расстояние от Луны до другого небесного тела.